Localidades
 Springfield (Dakota do Sul)
 Springfield (Flórida)
 Springfield (Geórgia)	
 Springfield (Illinois)
 Springfield (Kentucky)
 Springfield (Luisiana)
 Springfield (Massachusetts)
 Springfield (Michigan)
 Springfield (Minnesota)
 Springfield (Missouri)
 Springfield (Nebraska)
 Springfield (Nova Jérsei)
 Springfield (Ohio)
 Springfield (Oregon)
 Springfield (Pensilvânia)
 Springfield (Tennessee)
 Springfield (Vermont)

Localidades fictícias
 Springfield (The Simpsons)

Outras denominações:
 Springfield M1903 - fuzil norte-americano.
 Springfield (marca) - rede de lojas de roupa

Desambiguações de topônimos